Земные ветви () — циклические знаки двенадцатеричного цикла, которые используются в Китае и других странах юго-восточной Азии для летоисчисления, а также в качестве понятийных операторов в семействе наук классической китайской метафизики. Использовались также для обозначения месяца на китайских телеграммах, дополняя  символом  на таких телеграммах. Путем добавления после небесного ствола земной ветви образуются циклические двузначные сочетания шестидесятеричного цикла, используемые, в частности, для обозначения годов правления китайских императоров.

Расположены в следующей последовательности: 子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

Таблица транскрипции и соответствий циклических знаков другим категориям китайской философии

См. также 
 Небесные стволы

Примечания 

Китайская письменность
Китайский календарь